Степа́н Васи́льевич Васи́льев:
 Васильев, Степан Васильевич (1886—1972) — советский спортивный функционер, баскетболист.
 Васильев, Степан Васильевич (1896—1943) — якутский революционер, советский государственный и политический деятель.
 Васильев, Степан Васильевич (1903—1963) — советский военачальник.